USS America — кораблі ВМС США .

 USS America (1782) — перший лінійний корабель США, збудований у 1782 році. Незабаром переданий Франції.
 USS America (ID-3006) — німецький лайнер « SS Amerika», реквізований у 1917 році. Використовувався як транспорт. Розібраний у 1957 році.
 USS America (CV-66) — ударний авіаносець типу «Кітті-Хок». На службі протягом 1965-1996 років. Потоплений як мішень у 2005 році.
 USS America (LHA-6) — універсальний десантний корабель типу «Америка». Збудований у 2014 році. Станом на 2017 рік перебуває на службі.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни